Chris Killen ist der Name folgender Personen:

* Chris Killen (Autor) (* 1981), britischer Schriftsteller
 Chris Killen (Fußballspieler) (Christopher John Killen; * 1981), neuseeländischer Fußballspieler